

Persone 
 Otto Julius Zobel (1887-1970) – elettrotecnico statunitense
 Rainer Zobel (* 1948) – calciatore
 Friedrich Zobel (1799-1869) – Feldmarschall-Leutnant austriaco

Tecnologia
 Rete di Zobel – circuito elettrico

Zoologia
 Zobel – nome con cui è talvolta conosciuto il pesce Abramide nano o Ballerus sapa